Адам Дэвидсон (; род. 13 августа 1964) — американский актёр и режиссёр телевидения из Лос-Анджелеса. Дэвидсон появился в таких фильмах как «Дневные путешественники», «Возвращение потерянного рая» и «Ирен во времени». Вдобавок к актёрству, Дэвидсон также был режиссёром нескольких телевизионных программ, включая: «Сообщество», «Остаться в живых», «Дедвуд», «Анатомия страсти», «Клиент всегда мёртв» и «Грань». Он является сыном прославленного американского театрального продюсера и режиссёра Гордона Дэвидсона.

Его дебютный режиссёрский фильм, «Свидание за завтраком», получил премию «Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм и Золотую пальмовую ветвь за короткометражный фильм на Каннском кинофестивале 1990 года.

Дэвидсон является выпускником школы искусств при Колумбийском университета 1991 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Кеньон-колледжа
Выпускники Школы искусств Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета